Malonne peut faire référence à :

En Toponymie 
 Malonne, village en bord de Sambre, aujourd'hui fusionné avec Namur (Belgique).

En Patronymie 
Deux frères, chanoines de l'abbaye de Malonne:
 Alexandre de Malonne (? – 1156), évêque de Płock.
 Wauthier de Malonne (? - 1169), évêque de Wrocław.